Гран-при Бельгии состоялся 14 июля 1935 года на трассе Спа-Франкоршам и стал третьей гонкой, которая шла в зачёт Чемпионата Европы того года.

Классификация

Цифры и факты 
 Позиции на стартовом поле были разыграны по жребию

Ссылки 
 VI Grand Prix de Belgique
 VI Гран-при Бельгии
 AIACR European Driver Championship

Гран-при Бельгии
Этапы чемпионата Европы по автогонкам
Гран-при до Формулы-1